William Evans (1790-1872) – walijski szachista
 William E. Evans (1877-1959) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia